De Uitdaging, Nederlands televisieprogramma
 Uitdaging (tijdschrift), voormalig Nederlands evangelisch maandblad